

Персоналії 
 Брендон Стентон — американський фотограф і блогер
 Гаррі Дін Стентон — американський кіноактор
 Еванс Медфорд Стентон — американський журналіст, письменник і педагог
 Ендрю Стентон — американський художник-аніматор та сценарист
 Річард Стентон — американський актор і режисер епохи німого кіно
 Роберт Стентон — американський кіноактор
 Чарлз Стентон Огл — американський актор німого кіно

Топоніми 
 Стентон — місто у штаті Айова
 Стентон — місто у штаті Вісконсин (округ Данн)
 Стентон — місто у штаті Вісконсин (округ Сент-Круа)
 Стентон — місто у штаті Каліфорнія
 Стентон — місто у штаті Кентукі
 Стентон — місто у штаті Мічиган
 Стентон — місто у штаті Міссурі
 Стентон — місто у штаті Небраска
 Стентон — місто у штаті Нью-Джерсі
 Стентон — місто у штаті Північна Дакота
 Стентон — місто у штаті Теннессі
 Стентон — місто у штаті Техас
 Стентон — округ у штаті Канзас
 Стентон — округ у штаті Небраска
 Стентон — невключена територія у штаті Делавер
 Стентон — невключена територія у штаті Вісконсин